Понтон — плавзасіб, що служить для підтримки на воді важких речей.
 Понтон — елемент дизайну автомобілів, переважно 1940 — 1950-х років.
 Понтонний міст — тимчасова споруда, що служить для переправи (переважно через річки).